Münzengraben ist ein Gewässername:

 Münzengraben (Kohlbergbach), linkes Bachtal zum Kohlbergbach (zum Gnasbach, zum Mühlgang, zur Mur) auf der Marktgemeindengrenze zwischen Paldau und Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Münzengraben (Selz), rechter Zufluss der Selz unterhalb Ingelheim am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz

Münzengraben steht für:
 Münzengraben (Gemeinde Paldau), Streusiedlung in der Gemeinde Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Münzenbach
 Münzgraben